Серж Фера (, при рождении Сергей Николаевич Ястребцов; ок. 1880, Москва, Российская империя — 13 октября 1958, Париж, Франция) — деятель русского и французского авангарда. Живописец, график, сценограф. До 1920-х годов работал в духе кубизма.

Биография и творчество 
Родился в Москве. Отец — помещик, граф Николай Ястребцов, мать — урожденная Юлия Бейнарович. Сведения о дате рождения в источниках разнятся: , , или .

Учился в Киевском художественном училище, где, возможно, поддерживал дружеские отношения с Александрой Григорович (в будущем Александра Экстер).

Около 1902 года переехал в Париж вместе со своей двоюродной сестрой . Учился в Парижской Академии Жюлиана, посещал знаменитое кабаре «Проворный кролик». Из-за трудности произношения русской фамилии «Ястребцов» французы, с подачи Пабло Пикассо, называли его «J'apostrophe» (буквально: «я окликаю»).

С 1906 года работал под псевдонимом Руднев, позже стал подписывать картины именем Серж Фера.

Поддерживал дружеские отношения с Гийомом Аполлинером, Амедео Модильяни, Максом Жакобом, Блезом Сандраром. В 1913-1914 годах был соучредителем (совместно с Еленой д'Эттинген) и ведущим художественного отдела журнала «», в котором Аполлинер стал главным редактором. В журнале Фера писал под общим с Еленой псевдонимом Jean Cérusse (от  — «эти русские»).

Во время Первой мировой войны записался добровольцем во французскую армию, служил в должности санитара в парижском Итальянском госпитале. 

В 1917 году Фера принял участие в оформлении декораций и костюмов для постановки сюрреалистического спектакля «Груди Терезия» (, театр Рене Мобеля, Монмартр), по пьесе Аполлинера. После смерти Аполлинера установил стелу на его могиле на кладбище Пер-Лашез.

Поддерживал связь с художницей Ирен Лагут (1893-1994).

Умер в Париже 13 октября 1958 года. Похоронен рядом с Еленой д'Эттинген на кладбище в Баньё (южный пригород Парижа).

Родственники 

Двоюродная сестра — баронесса д'Эттинген (урожденная Елена Миончинская, 1885 или 1887—1950). Псевдонимы: художник — Франсуа Анжибу (фр. Francois Angiboult), поэт — Леонард Пие (фр. Leonard Pieux), искусствовед — Рош Грей (фр. Roch Grey; статьи о Винсенте Ван Гоге, Анри Руссо, и др.). Хозяйка салона, среди посетителей которого были: Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Р. Делонэ, Л. Сюрваж (в соавторстве с ним под псевдонимом Леонард Пие создала рукодельную книгу, изданную в виде серии литографий), А. Сальмон, П. Низан, Р. Деснос, М. Эрнст, А. Соффичи, Лев Шульц и др.

Примечания 

Художники русского авангарда
Художники Франции XX века
Театральные художники русского авангарда
Русские эмигранты первой волны во Франции
Персоналии:Кубизм
Похороненные на кладбище Баньё